Дубровщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дубровщина — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Дубровщина — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Дубровщина — деревня в Скопинском районе Рязанской области.